Lapeyrère peut désigner :

Personnes 

 Josée Lapeyrère (1944-2007), une écrivaine française. Elle était psychanalyste et appartenait à l'Association lacanienne internationale ;
 Auguste Boué de Lapeyrère (1852-1924), un amiral français, ministre de la Marine de 1909 à 1911 ;
 Jeanne-Thérèse Lapeyrère (1845-1907), une écrivaine de langue française qui a écrit sous le nom de plume de Paul d'Aigremont ;
 Albert Lapeyrère, dit Fred Adison (1908-1996), un musicien, chanteur et chef d'orchestre de jazz français ;
 Isaac La Peyrère, dit Pererius (1596-1676), un philosophe libertin et millénariste français.

Toponymes

Antarctique 
 La baie Lapeyrère est situé au nord de la péninsule Gourdon, en retrait de la côte nord-est de l'île Anvers, dans l'Archipel Palmer, en Antarctique. Sa tête est alimenté par le glacier Iliad.

Canada (Québec) 
 Lac-Lapeyrère, territoire non-organisé, MRC de Portneuf, Capitale-Nationale.
 Canton Lapeyrère, dans le Lac-Lapeyrère (Territoire non organisé),  de Portneuf, Capitale-Nationale.
 Lac Lapeyrère, lac situé dans le territoire non organisé du Lac-Lapeyrère, Portneuf, Capitale-Nationale.

France 
 Lapeyrère (Haute-Garonne), commune de la Haute-Garonne, en région Midi-Pyrénées.
 La rue Lapeyrère est une voie publique du  de Paris.